Торугарт () — горный хребет Внутреннего Тянь-Шаня.

Торугарт простирается к востоку от Ферганского хребта вдоль киргизско-китайской границы.

Длина 64 км, ширина 20 км. Средняя высота 4500 м, максимальная высота 5108 м. На востоке понижается, превращаясь в плоскогорье. Дугообразные гребни гор слегка скошены в сторону юга.

Горные породы хребта состоят из сформировавшихся в позднем силуре песчаника, глины, сланца.

На северной стороне до 3600 м субальпийская и альпийская растительность, на южной — скудная растительность и сухие степи. Выше (с обеих сторон) — холодные пустыни и гляциально-нивальный пояс.

Ледники встречаются в основном на северной стороне хребта. С ледников берёт начало река Муз-Тёр ().

На северной стороне хребта у подножья гор лежит Чатыр-Кёльская впадина с озером Чатыр-Кёль ().

В восточной части хребта находится Торугартский перевал — являющийся важнейшим транспортно-логистическим коридором между Китаем и Киргизией.

Источники 
 Кыргыз советтик энциклопедиясы. 6 том, 1980 г.

Горные хребты Киргизии
Горные хребты Китая
Горные хребты Тянь-Шаня
Нарынская область